Tic Tac Toe est à la fois :

 le nom d'un jeu d'alignement, le Tic-tac-toe, parfois appelé Morpion ;
 le nom d'un groupe pop, Tic Tac Toe.